El topónimo Elk Grove puede hacer referencia a varios lugares de Estados Unidos:

 Elk Grove, una ciudad en el estado de California.
 Elk Grove, un municipio en el estado de Illinois.
 Elk Grove, una villa en estado anterior.
 Elk Grove, un pueblo en el estado de Wisconsin.